Rosenzweig este un nume de familie care înseamnă "crenguță de trandafir" în limba germană și se poate referi la:
 Adolf Ágai, născut Rosenzweig (1836, Jánoshalma  1916, Budapesta), un scriitor, jurnalist și editor maghiar de origine evreiască
 Marian Rosenzweig (n. 1937, București), un opozant al regimului comunist

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești